Област Русе (също и Русенска област) е една от 28-те области на България. Заема площ от 2803 km² и има население 193 483 души по данни от преброяване 2021 г.Пощенските кодове на населените места в област Русе са от 7000 (за град Русе) до 7199. МПС-кодът ѝ е Р.

Списък на населените места в област Русе 
 Градовете са с удебелен шрифт

Община Борово 
Батин,
Борово,
Брестовица,
Волово,
Горно Абланово,
Екзарх Йосиф,
Обретеник

Община Бяла 
Бистренци,
Босилковци,
Ботров,
Бяла,
Дряновец,
Копривец,
Лом Черковна,
Пейчиново,
Пет кладенци,
Полско Косово,
Стърмен

Община Ветово 
Ветово,
Глоджево,
Кривня,
Писанец,
Сеново,
Смирненски

Община Две могили 
Баниска,
Батишница,
Бъзовец,
Две могили,
Могилино,
Каран Върбовка,
Кацелово,
Острица,
Пепелина,
Помен,
Чилнов,
Широково

Община Иваново 
Божичен,
Иваново,
Кошов,
Красен,
Мечка,
Нисово,
Пиргово,
Сваленик,
Табачка,
Тръстеник,
Церовец,
Червен,
Щръклево

Община Русе 
Басарбово,
Долно Абланово,
Мартен,
Николово,
Ново село,
Просена,
Русе,
Сандрово,
Семерджиево,
Тетово,
Хотанца,
Червена вода,
Ястребово,
Бъзън

Община Сливо поле 
Бабово,
Борисово,
Бръшлен,
Голямо Враново,
Кошарна,
Малко Враново,
Ряхово,
Сливо поле,
Стамболово,
Черешово,
Юделник

Община Ценово 
Белцов,
Беляново,
Джулюница,
Долна Студена,
Караманово,
Кривина,
Новград,
Пиперково,
Ценово

Население

Численост на населението

Прираст на населението

Естествен прираст

Етнически състав 
Численост и дял на етническите групи според преброяванията на населението през годините:

Общини 
Численост и дял на етническите групи по общини, според преброяването на населението през 2011 г.:

Езици 
Численост и дял на населението по роден език, според преброяването на населението през 2001 г.

Вероизповедания 
Численост и дял на населението по вероизповедание според преброяванията на населението през годините:

Икономика

Икономическа активност 
Средният списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение в Русенска област за 2016 г. е 69 406 души, а средната годишна работна заплата е 9287 лв. През четвъртото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе е 882 лв.  Коефициент на заетост – 15/64 навършени години – 66,8%, а на безработица – 6,9%. Относителният дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование е 26,8%. Относителният дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование е 56,1%. Общият брой на предприятията е 11 469. 145 759 са реализираните туристически нощувки в хотели за 2015 г.

Чуждестранните преки инвестиции в нефинансовите предприятия за 2016 г. са 367.9 млн. евро. 

Общата произведена продукция е на стойност 4 574 346 хил лв., а оборотът нараства до 7 615 365 хил лв.

Топ 10 компании по оборот през 2015 г.

Други статистики 
Данните са изготвени от Териториално статистическо бюро (ТСБ) Русе.

Популярни географски обекти

Природен парк Русенски Лом 
Природен парк Русенски Лом се намира по поречието на река Русенски Лом, която преминава през живописни местности. Тук се намират Ивановските скални църкви, средновековният град Червен край Червен и единственият в България действащ скален манастир край село Басарбово.

Източници

Външни препратки 

 Областен управител на Русе 
 Областна администрация Русе
 Ивановски скални църкви 
  Музикални изпълнители в стил рок или свързаните с него подстилове музика от областта в Български рок архиви